OHRA, een Nederlandse verzekeringsmaatschappij
Ohra (rivier), een rivier in Duitsland